Wyniki spotkań, terminarz i skład piłkarskiego zespołu A.C. Milan w sezonie 2008/09.

Osiągnięcia 
 Serie A: 3. miejsce
 Puchar Włoch: odpadnięcie w 1/8 finału
 Puchar UEFA: odpadnięcie w 1/16 finału

Chronologiczna lista spotkań

Terminarz 
{|style="width:100%" cellspacing="4" cellpadding="0"
|style="width:50%;padding-right:10px" valign="top"|

Serie A - runda jesienna 

|style="width:50%" valign="top"|

Serie A - runda wiosenna 

{|style="width:80%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
|style="width:50%"|
 25 stycznia 2009
|style="width:50%"|Bologna FC - Milan 1:4
|-
||
 28 stycznia 2009
||Milan - Genoa CFC 1:1
|-
||
 1 lutego 2009
||S.S. Lazio - Milan 0:3
|-
||
 8 lutego 20078
||Milan - Reggina 1:1
|-
||
 15 lutego 2009
||Inter Mediolan - Milan 2:1
|-
||
 22 lutego 2009
||Milan - Cagliari Calcio 1:0
|-
||
 1 marca 2009
||UC Sampdoria - Milan 2:1
|-
||
 8 marca 2009
||Milan - Atalanta BC 3:0
|-
||
 15 marca 2009
||Siena - Milan 1:5
|-
||
 22 marca 2009
||SSC Napoli - Milan 0:0|-
||
 5 kwietnia 2009
||Milan - Lecce 2:0|-
||
 11 kwietnia 2009
||Chievo - Milan 0:1|-
||
 19 kwietnia 2009
||Milan - Torino FC 5:1|-
||
 26 kwietnia 2009
||Milan - US Palermo 3:0|-
||
 3 maja 2009
||Calcio Catania - Milan 0:2|-
||
 10 maja 2009
||Milan - Juventus F.C.
|-
||
 17 maja 2009
||Udinese Calcio - Milan
|-
||
 24 maja 2009
||Milan - AS Roma 2:3|-
||
 31 maja 2009
||ACF Fiorentina - Milan 0:2|}
|}

 Skład zespołu 

 Transfery w sesji zimowej Przybyli:  David Beckham (z Los Angeles Galaxy)
  Felipe Mattioni (z Gremio)Odeszli:'''

  Emerson (rozwiązanie kontraktu w trakcie rundy wiosennej)''

Bibliografia 
 AC MILAN - Sito Ufficiale
 ACMilan.PL

Przypisy

Zobacz też 
 Serie A (2008/2009)
 Puchar UEFA 2008/2009

A.C. Milan w poszczególnych sezonach